Chaboryszcze (ukr. Хабарище; do 1945 Michalin) – wieś na Ukrainie w rejonie ratnowskim, w obwodzie wołyńskim, położona nad jeziorem Wolańskim. W II Rzeczypospolitej miejscowość wchodziła w skład gminy wiejskiej Lelików w powiecie kobryńskim województwa poleskiego.

Linki zewnętrzne 
 Chaboryszcze na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Bibliografia 
 Mapa WIG 1:100 000 „Pas 41 Słup 40 WIELKA HŁUSZA” Warszawa 1931

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon ratnowski